Petr Jákl ist der Name folgender Personen:

* Petr Jákl (Judoka) (* 1941), tschechischer Judoka
 Petr Jákl (Regisseur) (* 1973), tschechischer Judoka, Schauspieler und Regisseur und dessen Sohn